George Wood (1919-2000) – attore statunitense, spesso accreditato come G. Wood
 George Wood (1952) – calciatore scozzese
 George Wood (1981) – attore inglese
 George O. Wood (1941-2022) – ex Sovrintendente Generale delle Assemblee di Dio